Graham Fraser (journaliste)
 Graham Fraser (industriel)